Изяк-Никитино — село в Шарлыкском районе Оренбургской области в составе Путятинского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 30 километров на север-северо-восток от районного центра села  Шарлык.

История
Название села происходит от фамилии первопоселенца и названия местной речки Изяк. Ранее называлось Кальдаево (Калинник).

Население
Население составляло 141 человек в 2002 году (русские 91%),  94 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Шарлыкского района